Вирма может означать:
 Вирма (гора) — гора в Мурманской области.
 Вирма (река, впадает в Ингозеро) — река в Мурманской области.
 Вирма (река, впадает в Ловозеро) — река в Мурманской области.
 Вирма (река, впадает в Кандалакшский залив) — река в Мурманской области.
 Вирма (река, впадает в Онежскую губу) — река в Карелии.
 Вирма —  железнодорожная станция Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги.
 Вирма — село в Беломорском районе Карелии.
 Вирма — станция (тип населенного пункта)  в Беломорском районе Карелии.